Tri Nations 2006 steht für folgende Rugby-Turniere:

 Tri Nations 2006 (Rugby Union)
 Tri Nations 2006 (Rugby League)